Ichazo ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Ichazo (1931–2020), bolivianischer Philosoph
 Salvador Ichazo (* 1992), uruguayischer Fußballspieler